Вайцзеккер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Вайцзеккер, Виктор фон (1886—1957) — барон, немецкий врач, брат Эрнста фон Вайцзеккера
 
 Вайцзеккер, Рихард фон (1920—2015) — барон, немецкий политик, президент ФРГ (1984—1994), сын Эрнста фон Вайцзеккера
 
  (род. 1970) — барон, немецкий политик, сын Эрнста Ульриха фон Вайцзеккера